füst, fizikai jelenség
Filmek
 Füst (1962) francia film Annie Girardot főszereplésével
 Füst (1995) amerikai film, melynek főszereplője Harvey Keitel